Killebrew ist der Familienname folgender Personen:

 Gwendolyn Killebrew (1941–2021), US-amerikanische Opernsängerin
 Harmon Killebrew (1936–2011), US-amerikanischer Baseballspieler